Abyssosaurus — род вымерших морских рептилий плезиозавров из семейства криптоклидид, обитавших на территории современной России в позднем меловом периоде.

История изучения и этимология 
Род известен по одному частично сохранившемуся посткраниальному скелету голотипа из Чувашского национального музея (МЧЕИО, ПМ/1, Чебоксары, Россия). Родовое название Abyssosaurus происходит от греческого слова abyssos (бездонный) и латинского слова saurus (ящерица). Видовое название A. nataliae дано в честь Наталии Березиной, супруги и соратницы по работе. Голотип был обнаружен в Порецком районе Чувашии, близ Мишуково, река Меня, левый при ток реки Сура (55°02 с. ш., 46°09 в.д), датируется поздним готеривским ярусом нижнего отдела мелового периода, с возрастом около 130 млн лет назад. Первоначально считалось, что этот образец занимает промежуточное положение между позднеюрскими Tatenectes и Kimmerosaurus и позднемеловыми Aristonectes и Kaiwhekea. Березин (2011) считал, что Abyssosaurus представляет собой первую достоверную находку Aristonectidae в России. Большой филогенетический анализ, проведенный Роджером Бенсоном и Патриком Дракенмиллером, показал, что это криптоклид, тесно связанный с Colymbosaurus.

Описание 
Предполагаемый общий размер плезиозавра Abyssosaurus около 7 м. Половина длины животного приходится на шею, в которой по-видимому около 50 (44+) позвонков. Другие позвонки: грудные — 3, туловищные — 21, крестцовые — 3, хвостовых — около 20 (5+). В 2019 году Александр Березин очень подробно описал общую анатомию абиссозавра. Отмечено, что верхняя челюсть обладает чертами, подобными тем, которые присутствуют у неполовозрелых эласмозавридов. Режущий край вершины отклоняется вперед на угол 110°, а задняя часть кости недоразвита, выступает назад в виде небольшого шипа. Березин отмечает, что верхнечелюстная перестройка связана с общим строением черепа. Глазницы большие и округлые, больше, чем у большинства других криптоклид. Общий череп чрезвычайно короткий и треугольный.

Гастралия абиссозавра демонстрирует пахиостоз (утолщение костей), по-видимому, с единственной целью сделать животное менее плавучим. Действительно, О’Киф с соавторами отметили, что такое телосложение сделает плезиозавра более устойчивым к турбулентности, что позволит ему сохранять стабильность. Ласты также демонстрируют пахиостоз, а задние ласты абиссозавра были длиннее передних. Эта черта также наблюдается у других колимбозавров Coymbosaurinae. Основываясь на этом, Березин предполагает, что абиссозавры и другие колимбозавры были эффективными ныряльщиками, способными парить над морским дном в диагональном положении в поисках пищи.

Филогения 
Первоначально предполагалось, что Abyssosaurus занимал промежуточное положение между Tatenectes и Kimmerosaurus, двумя криптоклидами, и Aristonectes и Kaiwhekea, двумя эласмозаврами. Более поздний анализ предполагает, что это был колимбозавриновый криптоклидид. Ниже представлено филогенетическое древо Cryptoclididae по данным Benson & Bowdler (2014):

Палеобиология 
Пытаясь объяснить своеобразную анатомию Abyssosaurus, Березин отметил, что приспособление к холодным, суровым, глубоководным условиям сопровождается утратой онтогенетических стадий. Организмы не только сохраняют педоморфные черты своих детенышей, но и демонстрируют поведение, сходное с поведением гораздо более молодых животных — медленный, относительно малоподвижный образ жизни. Такие организмы обычно тратят много времени на взросление и имеют большую продолжительность жизни. Поведение и морфология кашалота, например, позволяют ему долго отдыхать после серии глубоких погружений, спать вертикально у поверхности воды.

Abyssosaurus, вероятно, обитал и питался в основном в батиальной зоне, изредка поднимаясь на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Действительно, в этой среде присутствовали основные источники питания криптоклид в виде ракообразных и головоногих моллюсков.

Примечания

Литература 
 Березин А. Ю. Особенности строения плезиозавра Abyssosaurus из Чувашии в связи садаптацией к глубоководному образу жизни // Научно-информационный вестник докторантов, аспирантов, студентов. Чебоксары: ЧГПУ, 2016. № 1 (23). С. 20—24.
 Березин А. Ю. Краниология плезиозавра Abyssosaurus nataliae Berezin (Sauropterygia, Plesiosauria) из нижнего мела Центра Русской платформы // Палеонтологический журнал. 2018. № 3.С. 105—118.
 Druckenmiller P. S., Russel A. P. A phylogeny of Plesiosauria (Sauropterygia) and its bearing on the systematic status of Leptocleidus Andrews, 1922 // Zootaxa. 2008. V. 1863. 120p.
Плезиозавроиды
†
Пресмыкающиеся мелового периода
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии, описанные в 2011 году